Sindrome di Sheldon-Ellis
 Sindrome di Sheldon-Hall
 Sindrome di Freeman-Sheldon